Унікюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Унікюла — село у волості Кастре повіту Тартумаа.
 Унікюла — село у волості Люґанузе повіту Іда-Вірумаа.
 Унікюла — село у волості Валґа повіту Валґамаа.